Краси́цкое — село в Вяземском районе Хабаровского края России.

География 
Село Красицкое расположено в южной части края, в 18 км к северу от административного центра района — города Вяземский.

Село Красицкое стоит в двух километрах западнее автотрассы «Уссури». На юго-запад от села идёт дорога к селу Забайкальское.

В селе находится станция ДВЖД Красицкий.

Село и железнодорожная станция названы в честь инженера-путейца, строителя Уссурийской железной дороги Красицкого.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Хабаровский край)
Появились в 1902 году в России
1902 год в Хабаровском крае